Дип Ривер има више значења:
 Дип Ривер (Вашингтон)
 Дип Ривер (Ајова)